Pomnik Tomasza Kłossowskiego – pomnik przedstawiający scenę objawienia Matki Bożej Licheńskiej kowalowi Tomaszowi Kłossowskiemu podczas Bitwy pod Lipskiem w 1813.

Pomnik z brązu zaprojektowany został przez Jerzego Sobocińskiego. Upamiętnia wydarzenie dające początek licheńskiemu sanktuarium, jakim było objawienie doznane przez bliskiego śmierci Kłossowskiego, kiedy to otrzymał trafienie w nogę, tułów i głowę. Na pomniku Kłossowski leży, a nad nim góruje postać Matki Boskiej.

Przypisy 

Pomniki w Licheniu Starym
Kłossowski
Pomnik
Rzeźby o tematyce religijnej